Il doppio maschile dello  Samsung Securities Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana erano i detentori del titolo.

Lee Hsin-han e Peng Hsien-yin hanno battuto in finale 7–6(7–3), 7–5 Lim Yong-Kyu e Nam Ji-Sung.

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
  Rik De Voest /  Jordan Kerr (primo turno)

  Yuki Bhambri /  Divij Sharan (Primo turno, ritiro)
  Hsieh Cheng-peng /  Brydan Klein (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Samsung Securities Cup 2012